Дубково — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дубково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Дубково — деревня в Калининском районе Тверской области.